Cobus peut faire référence à :
 Contrac Cobus, entreprise produisant la navette d'aéroport Cobus
 Jacobus « Cobus » Andries Grobler, joueur sud-africain de rugby à XV
 Izak Jacobus (Cobus) Visagie, joueur sud-africain de rugby à XV.